Diócesis de Estocolmo puede referirse a:

 Diócesis católica de Estocolmo;
 Diócesis luterana de Estocolmo.